Le tournoi de Los Angeles 2010 est un tournoi sur dur (ext.) se déroulant du  au  août. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Sam Querrey remporte son  en simple face à Andy Murray. L'américain conserve donc son titre après celui de 2009.
 En double les jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan remportent le titre face à Eric Butorac et Jean-Julien Rojer. Il s'agit de leur  à Los Angeles ensemble (un record) et de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Los Angeles

Liens externes

Navigation 

Los Angeles
Sport en Californie en 2010
Tennis en juillet 2010
Tennis en août 2010
ATP 2010
Tennis aux États-Unis en 2010